Kemp kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Kemp (Oklahoma)
Kemp (Texas)
Kemp Mill, plaats in Maryland

Hiernaast is Kemp ook een familienaam:
Jacob Kemp, 17e-eeuws Nederlands vestingbouwer
William Kemp (- 1603), Engels acteur
Jan Kemp (1872 – 1946), Zuid-Afrikaans generaal
Peter Kemp (1878 - ??), Brits waterpolospeler
Pierre Kemp (1886 - 1967), Nederlands dichter
Mathias Kemp (1890 - 1964), Nederlands dichter
Willy Kemp (1925), Luxemburgs wielrenner
Bernard Kemp (1926 - 1980), pseudoniem van Bernard-Frans van Vlierden, Vlaams toneelschrijver
Jack Kemp (1935 - 2009), Amerikaans politicus
Manuëla Kemp (1963), Nederlands zangeres en actrice
Brian Kemp (1963), Amerikaans politicus
Ross Kemp (1964), Brits acteur
Troy Kemp (1966), Bahamaans hoogspringer
Shawn Kemp (1969), Amerikaans basketballer
Stacey Kemp (1988), Brits kunstschatsster